Alforja kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alforja (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Alforja (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar